Выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы состоялись 10 сентября 2017 года в единый день голосования.

Прошли в 124 из 125 районов Москвы (в Щукино выборы прошли годом раньше, параллельно с выборами в Государственную думу) и одном городском округе (Троицк).

На 1502 мандата претендовало свыше 7,5 тысяч кандидатов.

Явка на выборах составила 14,82 %.

Результаты выборов

Общие 

По результатам выборов из 1502 мандатов Единая Россия получила 1153 мандата, Яблоко — 176 мандатов, КПРФ — 44 мандата, Справедливая Россия — 10 мандатов, Партия Роста — 5 мандатов, ЛДПР — 4 мандата, ПАРНАС — 2 мандата. Самовыдвиженцы получили 108 мандатов. Таким образом даже при создании коалиции оппозиционным депутатам не удалось бы самостоятельно обеспечить прохождение муниципального фильтра тому или иному кандидату для участия в предстоящих через год выборах мэра Москвы.

По районам 
Во многих районах, особенно в центре города, партия «Единая Россия», фаворит выборов, потерпела поражения:
 в 7 районах города москвичи не избрали ни одного кандидата от партии власти;
 в 25 районах (включая Щукино, где выборы состоялись в 2016 году) «Единая Россия» получила меньшинство мандатов;
 в 5 районах «Единая Россия» и оппозиция получили равное количество мандатов.

См. также 

 Выборы мэра Москвы (2013)
 Довыборы в районные советы депутатов районов Бабушкинский и Марьино (13 сентября 2020 года)

Примечания

Ссылки 
 Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления 10 сентября 2017 года. Мосгоризбирком.

Муниципальные выборы в Москве
Москва